Roriz  ist der Name
 einer Rebsorte, siehe Tempranillo
 verschiedener Orte und Gemeinden in Portugal, siehe 
Roriz (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
Roriz (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Chaves
Roriz (Santo Tirso), Gemeinde im Concelho Santo Tirso

Roriz ist der Familienname von:
 Juvenal Roriz (1920–1994), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Juiz de Fora